Jussieu kan som auktorsförkortning betyda:

 Antoine de Jussieu
 Adrien Henri Laurent de Jussieu
 Antoine Laurent de Jussieu
 Bernard de Jussieu
 Christophe de Jussieu
 Joseph de Jussieu

Robotskapade auktorsförkortningar